O painel canaletado é um elemento construtivo pré-fabricado, industrializado a partir de madeira triturada e resinas, ou ainda, MDF, frequentemente recoberto com uma camada de laminado decorativo de alta pressão.

Uso 
Adequado para montagem de expositores em lojas ou para mero efeito decorativo, possui canaletas horizontais onde são fixados suportes para produtos ou prateleiras, removíveis e ajustáveis.

Os padrões comerciais apresentam espaçamento de 10 e 15 cm entre as canaletas, ou conforme denominação de uso, réguas.

No interior das canaletas pode-se adicionar reforços de alumínio ou PVC, que são os mais comuns. Em pvc há variedade de cores, e é indicado para produtos leves. Já o de alumínio por distribuir a carga horizontalmente, suporta cargas maiores.

Pode ser aplicado sobre um suporte (normalmente parede ou estrutura metálica) ou utilizado para composição de mobiliário comercial.

As medidas das pranchas comerciais variam de fábrica para fábrica, sendo as mais comuns 240 x 120 cm, 244 x 122 cm, 275 x 185 cm,  e geralmente tem espessura de 18 mm.

Principais cores: Branco, Marfim,Maple, Tabaco, Prata, Preto, Azul, Cinza, Cru.

Distância entre canaletas variam de 3, 4, 6, 8  Polegadas (2,54 cm).

Ver também 
 OSB
 Fórmica ou laminado melamínico
 Gôndola
 Prateleira
 Araras
 cabides

Material de construção
Mobiliário